Een Donatuskerk of Sint-Donatuskerk (ook: Sint-Donaaskerk) is een kerkgebouw gewijd aan Donatus.

België 
 Sint-Donatuskerk (Aarlen)
 Sint-Donaaskathedraal, een verdwenen kerk te Brugge
 Sint-Donatuskerk (Devantave)
 Sint-Donatuskerk (Dorne)
 Sint-Donatuskerk (Heyd)
 Sint-Donatuskerk (Grandvoir)
 Sint-Donatuskerk (Odeigne)
 Sint-Donaaskerk (Ondenval)
 Sint-Donatuskerk (Recogne), Bastenaken
 Église Notre-Dame de Lourdes et Saint-Donat, Six-Planes
 Sint-Donatuskerk (Ville-du-Bois)
 Sint-Donatuskerk (Zeebrugge)

Duitsland 
 Sint-Donatuskerk (Aken)

Kroatië 
 Sint-Donatuskerk (Zadar)

Nederland 
 Donatuskerk (Bemmel)
 Donatuskerk (Leermens)
 Sint-Donatuskerk (Altforst)

Donatuskerk